Sellner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Christian Sellner (* 1945), deutscher Herausgeber, Publizist und Antiquar
 Dieter Sellner (* 1935), deutscher Jurist
 Ernst Sellner (1826–1899), deutscher Landwirt und liberaler Politiker; Mitglieder der Kammer der Abgeordneten (Bayern)
 Joseph Sellner (1787–1843), deutsch-österreichischer Oboist, Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge
 Martin Sellner (* 1989), österreichischer politischer Aktivist; führender Akteur der Identitären Bewegung Österreich
 Rudolf Sellner (1905–1990), deutscher Regisseur und Theaterleiter
 Theodor G. Sellner (* 1947), deutscher Glaskünstler

Siehe auch:
 Selner